Guayabo hace referencia a varios artículos:

Botánica
Es el nombre común de varias especies del género Psidium, principalmente la especie Psidium guajava;

Nombre común de las siguientes especies:
 Acca sellowiana (guayabo del Brasil);
 Campomanesia lineatifolia (guayabo de Anselmo);
 Eugenia stipitata (guayabo amazónico);
 Eugenia cisplatensis (guayabo colorado);
 Eugenia uruguayensis (guayabo blanco);
 Myrcianthes leucoxyla (guayabo de Castilla);
Campomanesia speciosa (guayabo de monte);
Alibertia edulis (guayabo negro de la Guayana);
Lagerstroemia calyculata (guayabo crespón);
Ugni molinae; (guayaba o guava chilena)

Topónimos
 Guayabo (Costa Rica), distrito del cantón de Mora de la provincia de San José en Costa Rica.
 Monumento nacional Guayabo, monumento arqueológico en el cantón de Turrialba de la provincia de Cartago en Costa Rica.

Zoología
Bolbopsittacus lunulatus, o lorito Guayabo;